Dresssing (aliño o "aderezo" en castellano), hace referencia a varios artículos:

Ropa
Crossplay (contracción de cross-dressing y cosplay ) es un término popular que refiere a una variante del cosplay
Travestismo (sección Cross-dressing), utilización de vestimenta socialmente asignada al género opuesto
Transgénero (sección Cross-dressing). Identidad transgénero

Gastronomía
Russian dressing, aliño de ensalada muy típico de la cocina estadounidense
Aderezo ranchero (Ranch dressing), condimento elaborado con suero de mantequilla o crema ácida
Salsa mil islas (Thousand Island Dressing)
Aliño italiano (Italian dressing)

Música
Dressing up the idiot, único disco grabado por el grupo Prunella Scales